Wexner ist der Nachname von:
 Leslie Wexner (* 1937), US-amerikanischer Unternehmer

Wexner steht für:
 Wexner Foundation, US-amerikanische Stiftung
 Wexner Centrum for Arts, US-amerikanisches Museum